Чанкаюрт () — село в Бабаюртовском районе Дагестана Россия. Входит в сельское поселение «Сельсовет "Адиль-Янгиюртовский"».

География 
Расположено к юго-западу от районного центра Бабаюрт, близ Аксайского водохранилища.

Ближайшие населённые пункты: на северо-востоке — село Туршунай, на северо-западе — село Хамаматюрт, на юго-востоке — село Адиль-Янгиюрт, на юго-западе — сёла Ибрагимотар и Уцмиюрт.

История 
Основано в 1857 г.
В 1883 г. село входило в состав 2-го (Аксайского) участка Хасавюртовского округа Терской области. Состояло из 56 дворов, в которых проживало 259 человек, моноэтническое кумыкское село.

Население 

 Национальный состав
По данным «Список населённых мест Терской области : По сведениям к 1 января 1883 года»:

По данным Всесоюзной переписи населения 1926 года:

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Бабаюртовского района